То́ни Стю́арт:
 Стюарт, Тони Кевин (род. 1954) — американский индолог, историк религии.
 Стюарт, Тони (род. 1971) — американский автогонщик.